Tvarutjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tvarutjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (8,04 ha)
Tvarutjärnen, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (11,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn